A Riverside több dologra is utalhat:
 Riverside (zeneszám): Sidney Samson 2009-es acid house száma
 Riverside (együttes): lengyel progresszív metál együttes
 4871 Riverside: a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Riverside International Raceway: az amerikai Riverside versenypályája
 települések az Amerikai Egyesült Államokban
 Riverside (Alabama)
 Riverside (Delaware)
 Riverside (Colquitt megye, Georgia)
 Riverside (Atlanta)
 Riverside (Bingham megye, Idaho)
 Riverside (Bonner megye, Idaho)
 Riverside (Canyon megye, Idaho)
 Riverside (Clearwater megye, Idaho)
 Riverside (Illinois)
 Riverside (Fountain megye, Indiana)
 Riverside (LaPorte megye, Indiana)
 Riverside (Wells megye, Indiana)
 Riverside (Iowa)
 Riverside (Kalifornia)
 Riverside (Wichita, Kansas)
 Riverside (Kentucky)
 Riverside (Charles megye, Maryland)
 Riverside (Harford megye, Maryland)
 Riverside (Cambridge), Massachusetts
 Riverside (Michigan)
 Riverside (Duluth), Minnesota
 Riverside (Forrest megye, Mississippi)
 Riverside (Lafayette megye, Mississippi)
 Riverside (Missouri)
 Riverside (Jefferson megye, Nyugat-Virginia)
 Riverside (Kanawha megye, Nyugat-Virginia)
 Riverside (Ritchie megye, Nyugat-Virginia)
 Riverside (Wood megye, Nyugat-Virginia)
 Riverside (Ohio)
 Riverside (Clackamas megye, Oregon)
 Riverside (Columbia megye, Oregon)
 Riverside (Linn megye, Oregon)
 Riverside (Malheur megye, Oregon)
 Riverside (Umatilla megye, Oregon)
 Riverside (Yamhill megye, Oregon)
 Riverside (Oregon), Riverwood (Oregon) korábbi neve
 Riverside (Pennsylvania)
 Riverside (Rhode Island)
 Riverside (Texas)
 Riverside (Eddy megye, Új-Mexikó)
 Riverside (Grant megye, Új-Mexikó)
 Riverside (Lincoln megye, Új-Mexikó)
 Riverside (Rio Arriba megye, Új-Mexikó)
 Riverside (San Juan megye, Új-Mexikó)
 Riverside (Utah)
 Riverside (Washington)
 Riverside (Wyoming)